Терменьелгинский пруд находится в городе Ишимбае, в 1 км от микрорайона Нефтяника. Известен также под описательным названием пруд бывшего совхоза «Нефтяник».

Пруд образован в 1977 году нефтегазодобывающим управлением «Ишимбайнефть» на реке Терменьелге земляной плотиной длиной 250 м и шириной 5 м. Использовался для хозяйственных нужд совхоза «Нефтяник». Используется для водопоя скота. Имеет противоэрозионное значение. Эксплуатируется УЖКХ города Ишимбая и для рыбной ловли. Вдоль пруда проложена асфальтированная дорога.

Пруд имеет низкие малоизрезанные берега с луговой растительностью.

Для определения ирригационных качеств воды Блюмова А. В., Комиссаров А. В. провели отбор воды 5.11.2017 г. Результаты химанализа воды приведены в таблице

По величине Кир =26,7 вода хорошего качества (1 класс). По минерализации Мо = 652,6 вода относится ко 2 классу, применение ограничено из-за исходной засоленности почв и близнаходящихся грунтовых вод. По опасности содового засоления KNA =0,7 — 1 класс. Оросительная вода не опасна с точки зрения содового засоления. По опасности натриевого осолонцевания Косол = 1,2 вода 2 класса. Малая опасность натриевого осолонцевания. Опасность вторичного осолонцевания низкая KSAR = 1,13, и вода относится к 1 классу. По содержанию хлора CI=0,6 вода принадлежит к 1 классу. Нет опасности хлоридного засоления. По магниевому осолонцеванию KMg=0,60 вода 3 класса. Умеренная опасность магниевого осолонцевания. По полученным данным можно сделать вывод, что вода из Терменьелгинского пруда относится ко 2 классу. Она не оказывает неблагоприятного влияния на качество сельхозпродукции, грунтовые и поверхностные воды. При недостаточной дренированности возможно засоление почв, снижение урожайности с/х культур на 5-10 %.

Характеристики пруда 
Длина пруда — около 700 м, ширина — около 300 м, площадь — 0,17 км², объём пруда — 500 тыс. м³.

Примечания 

Бассейн Белой (приток Камы)
Пруды Ишимбая
Появились в 1977 году в России